Ларченко () — белорусская фамилия. Известные носители:

 Ларченко, Алексей Прокофьевич (1904—1976) — директор Московского геологоразведочного университета.
 
 Ларченко, Наталья Сергеевна (род. 1995) — российский тайбоксер.
 Ларченко, Олег Фёдорович (1928—?) — первый заместитель министра оборонной промышленности СССР.